In 1932 werd het tweede profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. River Plate werd kampioen. Het was het 41ste seizoen in het Argentijnse voetbal. Net als het voorgaande jaar was er ook nog een amateurcompetitie als hoogste klasse, die door Sportivo Barracas gewonnen werd.

Eindstand

Profs

Finale

Topschutters

Amateurs
Sportivo Palermo trok zich na 24 wedstrijden terug, de resterende wedstrijden werden als verlies opgetekend.

Degradatie Play-off
Nadat de wedstrijd drie keer onbeslist bleef besloot de bond om geen van beide clubs te laten degraderen.

Externe link 
 Argentinië 1932 op RSSSF 
 Argentinië 1932 amateurs op RSSSF

Competitievoetbal 1931/32
Argentijns voetbalseizoen